Дуйсенбекова Жазира Адиловна (, ; род. 5 ноября, 1980 год, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический и общественный деятель, член незарегистрированной политической партии «El Tiregi», Председатель и член правления «Казахстанской ассоциации малого и среднего бизнеса „El Tiregi“», Председатель совета «Национальной Ассоциации по развитию человеческого капитала, образования и науки».

Биография 
Дуйсенбекова Жазира Адиловна родилась 5 ноября 1980 года в Алма-Ате (ныне Алматы). Происходит из рода Таракты () племени Аргын (). Отец — Дуйсенбеков Адиль Женисович — казахстанский писатель и журналист, редактор НАО «ТРК Президента РК» — «Егемен Казахстан». Брат — Дуйсенбеков Айдар Адилович — офицер Службы охраны Президента Республики Казахстан.

В 1987 году Жазира пошла в школу № 12 им. Ч.Валиханова () с углубленным изучением английского языка, которую оканчивает в 1998 году со знаком отличия «Алтын белгі». После окончания школы, поступает в Университет Сассекса () по специальности «Экономика и политика». В 2007 году — бакалавр Лондонской школы экономики и политических наук () по специальности «Экономика и политика». В 2008 году — магистр международного бизнеса в Имперском колледже Лондона ().

Общественная деятельность 
С 2017 года занимает должность Председателя Правления и Члена Правления «Ассоциации малого и среднего бизнеса „El Tiregi“». Действующий Председатель совета «Национальной Ассоциации по развитию человеческого капитала, образования и науки». С 2019 года является руководителем Общественного объединения «Turan — El Tiregi». В своей общественной деятельности, Жазира неоднократно выступала в поддержку внедрения в Казахстане 12-летнего школьного образования.

Политическая деятельность 
В период с 2016 по 2020 годы, Жазира являлась внештатным советником Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан по социальным вопросам. С 2020 года — Член оргкомитета незарегистрированной политической партии «El Tiregi».

Награды 
 Медали: «За вклад в книгоиздание»; «За верность делу» III степени.

Примечания

Ссылки 
 Страница Дуйсенбековой Жазиры на Facebook

Политики Казахстана
Общественные деятели Казахстана
Выпускники Сассекского университета